

Codici 
 HAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hamilton (Alabama) (Stati Uniti)

Storia 
 Hab – sovrano della XIV dinastia egizia

Altro 
 HAB – abbreviazione per la Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel